Frau bei der Toilette steht für Gemälde:
 Junge Frau bei der Toilette (Bellini)
 Frau bei der Toilette (van Eyck)
 Junge Frau bei der Toilette (Tizian)
 Frau bei ihrer Toilette (Steen)